Кли́мат Каза́ни умеренно континентальный с морозной зимой и умеренно жарким летом. Среднегодовая температура — 5,1° C. Среднегодовое количество осадков — 565,2 мм.

Общая характеристика 
Снежный покров умеренный, достигает своей максимальной высоты в феврале и марте — 44 см. Количество ясных дней в году — 37, облачных — 171, пасмурных — 157 при общей облачности и 135, 156 и 74 при нижней облачности соответственно. Наиболее облачным месяцем является ноябрь, наименее облачными — июль и август. Осенью и весной бывают туманы, всего 16 дней в году. Наиболее тёплый месяц года — июль, наиболее холодный — январь.

Температура воздуха 
Средняя температура воздуха в Казани, по данным многолетних наблюдений, составляет +4,6 °C. Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −10  °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +20,5 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Казани за весь период наблюдений, +39,0 °C (1 августа 2010 года), а самая низкая −46,8 °C (21 января 1942 года).

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта—начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале ноября.

Осадки, относительная влажность воздуха и облачность 
Среднегодовая сумма осадков в Казани — около 558 мм. Влажность воздуха за год составляет около 75 %, летом — 63—73 %, а зимой — 77—86 %.

Большая часть атмосферных осадков выпадает с июня по октябрь, максимум их приходится на июль, а минимум — на апрель. В течение года среднее количество дней с осадками — около 197 (от 11 дней в мае до 24 дней в декабре). Самым дождливым месяцем был июнь 1978 года, когда выпало 217 мм осадков (при норме 70 мм). Самыми засушливыми месяцами были февраль 1984 года, август 1972 года и октябрь 1987 года, когда в Казани не наблюдалось осадков вообще.

Нижняя облачность составляет 5,3 балла, общая облачность — 6,7 балла.

Характеристика сезонов года

Зима 
Зима в Казани характеризуется умеренно холодной погодой, иногда возможны оттепели и морозы ниже −30 °C. Осадки выпадают, как правило, в виде снега.

Зима длится с начала ноября до конца марта—начала апреля. Среднесуточная температура ниже −5 °C стоит, как правило, с конца ноября до середины марта.

Весна 
Весна наступает в конце марта—начале апреля. Среднесуточная температура переходит отметку в 0 °C, в среднем, 28 марта, отметку в 5 °C — 14 апреля, а отметку в 10 °C — 3 мая. Число дней с осадками меньше, чем в другие периоды года, по сравнению с зимой меньше пасмурных дней, ниже относительная влажность воздуха (68 % в апреле и 59 % в мае).

Лето 
Летняя погода устанавливается, в среднем, 21 мая, когда среднесуточная температура начинает устойчиво превышать 15 °C. Лето характеризуется тёплой или жаркой погодой с большим количеством солнечных дней. Особенно жарким было лето 2010 года, когда был перекрыт старый температурный рекорд в 37,9 °C, а новый составил 39,0 °C.

Осень 
Осень наступает, в среднем, в начале сентября, когда температура опускается ниже 15 °C. В третьей декаде сентября температура опускается ниже 10 °C, а во второй декаде октября — ниже 5 °C.

Первые заморозки в воздухе случаются, как правило, в конце сентября—начале октября, самый ранний заморозок (−0,9 °C) был отмечен 5 сентября 1949 года.

Климатограмма

Изменение климата 
В конце XX—начале XXI века в Казани произошёл скачкообразный рост температуры в зимний период. Кроме того, наблюдается небольшой рост температуры летом.

Все абсолютные минимумы температуры в Казани по месяцам были зарегистрированы в XIX — XX веках, в то время как на XXI столетие приходится уже 4 абсолютных максимума. Следующие месяцы в XXI веке стали самыми тёплыми за историю метеонаблюдений в Казани: январь и март 2020 года, февраль 2002 года, июль 2010 года, ноябрь 2013 года и декабрь 2006 года. В то же время самые холодные месяцы наблюдались в XIX—XX веках (последний раз самым холодным стал август 1980 года).

На конец XX — начало XXI века, а в особенности на аномально жаркое лето 2010 года, приходится множество температурных максимумов, в то время как температурных минимумов в последнее время не наблюдается. Последний раз рекорд минимальной температуры наблюдался 23 февраля 2021 года −30,6, побив предыдущий −30,3 в 1912 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

География Казани
Казань